Prisika est un toponyme qui peut désigner :
Prisika, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Dobretići, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Prisika, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.